

Fumetti 
 Shadowland – una miniserie pubblicata dalla Marvel Comics nel 2010, con protagonista Devil

Letteratura 
 Shadowland – romanzo di Peter Straub del 1980
 Shadowland – romanzo di Meg Cabot del 2000

Musica 
 Shadowland – album di k.d. lang del 1988
 Shadowland – album dei Dark Moor del 1999
 Shadowland – traccia dell'album Endorama dei Kreator del 1999
 Shadowland – album dei Nocturnal Rites del 2002
 Shadowland – singolo degli Youth Group del 2003
 Shadowland – traccia dell'album Liberty or Death dei Grave Digger del 2007
 Shadowland – album dei Wolf del 2022